Lancastro ist der Familienname folgender Personen:
 Jaime de Lancastro, Bischof von Ceuta (1545–1569)
 Maria Ursula Lancastro y Abreu (1682–1730), portugiesisch-südamerikanische Abenteurerin